Пшасныш:

 Пшасныш — город в Мазовецком воеводстве Польши.
 Пшасныш — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пшаснышский повят, Мазовецкое воеводство.